Pilchowice je název více sídel a administrativních jednotek v Polsku:
 Pilchowice (německy Pilchowitz) – vesnice ve Slezském vojvodství v okrese Hlivice (Gliwice)
 Pilchowice (německy Mauer) – vesnice v Dolnoslezském vojvodství v okrese Krkonoše
 Gmina Pilchowice – gmina ve Slezském vojvodství v okrese Hlivice se sídlem v Pilchowicích